Ихар (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Мартин. Занимает площадь 165.4 км². Население — 1899 человек (на 2010 год). Расстояние — 171 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Браулио Сарагосский.

В XIII—XV веках был центром одноимённой сеньории.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Foro de Híjar
 Pertenece a la Comarca del Bajo Martín

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля